Sjarhej Nowikau (weißrussisch ) ist der Name folgender Personen:

* Sjarhej Nowikau (Biathlet) (* 1979), weißrussischer Biathlet
 Sjarhej Nowikau (Boxer) (* 1989), weißrussischer Boxer
 Sjarhej Nowikau (Radsportler) (* 1989), weißrussischer Radsportler